Álvaro José puede referirse a:

 Álvaro José de Alzogaray: (1809 - 1879) marino argentino; 
 Álvaro José Barros: (1987) futbolista colombiano;  
 Álvaro José Domínguez: (1981) futbolista colombiano; o
 Álvaro José Pérez: Personaje ficticio de la serie colombiana El cartel.